Copa BBVA Colsanitas 2012 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых грунтовых кортах.

Турнир-2012 является 20-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к международной категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Боготе, Колумбия — с 13 по 19 февраля 2012 года. Турнир продолжил серию женских соревнований в Латинской Америке на грунтовых кортах в том сезоне.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Марина Эракович (№ 56 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1 

| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01= 
| RD3-team01= Э.Галловиц
| RD3-score01-1=7| RD3-score01-2=3
| RD3-score01-3=6| RD3-seed02= 
| RD3-team02= М.Дуке
| RD3-score02-1=63
| RD3-score02-2=6| RD3-score02-3=2

| RD3-seed03=Q
| RD3-team03= П.Ормаэчеа
| RD3-score03-1=3
| RD3-score03-2=0
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04= 
| RD3-team04=
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01= 
| RD4-team01= Э.Галловиц
| RD4-score01-1=4
| RD4-score01-2=3
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02= 
| RD4-team02=

Секция 2

Финал

Факты 
 Представительница Испании выигрывает турнир в пятый раз за семь лет.

Парный разряд

Факты 
 Ева Бирнерова выигрывает 1й титул в сезоне и 3й за карьеру в туре ассоциации.
 Александра Панова выигрывает 1й титул в сезоне и 2й за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 Copa Colsanitas
 WTA Тур 2012
 Международные турниры WTA
 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль турнира на сайте WTA 
 

Колумбия
Теннис
Февраль 2012 года
2012